Jamie Murray e Neal Skupski erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non difendere il titolo.

In finale Treat Conrad Huey e Denis Kudla hanno sconfitto Oscar Otte e Jan-Lennard Struff con il punteggio di 7-6(12-10), 3-6, [10-6].

Teste di serie 

  Nikola Mektić /  Mate Pavić (semifinale)
  Nicolas Mahut /  Fabrice Martin (quarti di finale)

  Andreas Mies /  Max Purcell (quarti di finale) 
  Ariel Behar /  Gonzalo Escobar (quarti di finale)

Wildcard 

  Evan King /  Alex Lawson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Arizona Tennis Classic 2022